Natalia Rodríguez Gallego (Sanlúcar de Barrameda, 1982), cantant i presentadora de televisió espanyola
 Natalia Rodríguez Martínez (Tarragona, 1979), atleta catalana